WNYE pode ser:
 WNYE (FM): estação de rádio FM de Nova Iorque;
 WNYE-TV: emissora de televisão de Nova Iorque.

Desambiguação